Chevroux puede referirse a:

 Chevroux, comuna de Ain (Francia).
 Chevroux, comuna de Vaud (Suiza).